Rapotice bzw. Rápotice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Rapotice, Gemeinde im Okres Třebíč
 Rapotice, Ortsteil von Malonty, Okres Český Krumlov
 Dolní Rápotice, Ortsteil von Šetějovice, Okres Benešov
 Horní Rápotice, Gemeinde im Okres Pelhřimov